Фраксионамијенто ла Нуева Алдеа има више значења:

 Фраксионамијенто ла Нуева Алдеа (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Фраксионамијенто ла Нуева Алдеа, Фраксион Е (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику